Нижний Лобаз — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 62 км по левому берегу реки Малая Визинга. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000019720.

Примечания 

Притоки Малой Визинги
Реки Сысольского района